Рождественская песнь:

 Рождественская песнь — песня или гимн на тему Рождества Христова.
 «Рождественская песнь» — спецвыпуск «Доктора Кто».
 «Рождественская песнь» — американский немой фильм, вышедший в 1910 году.
 «» — британский фильм, вышедший в 2020 году.
 «Рождественская песнь в прозе» — повесть Чарльза Диккенса, вышедшая в 1843 году.

См. также 
 «»